Solidobalanus är ett släkte av kräftdjur. Solidobalanus ingår i familjen Archaeobalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havstulpaner
Solidobalanus